

Cinema 
 Momentum – film del 1992 diretto da Tony Ianzelo e Colin Low 
 Momentum – documentario del 2001 sul mondo del surf
 Momentum – film televisivo del 2003 diretto da James Seale
 Momentum – film del 2015 diretto da Stephen Campanelli
 Momentum – film del 2018 diretto da Jeremy Vineyard
 Momentum Pictures – compagnia britannica di distribuzione cinematografica

Economia 
 Momentum – definizione di analisi tecnica

Fisica 
 Momentum – quantità di moto

Musica 
 Momentum – album di Steve Lacy del 1987
 Momentum – album di Steve Hackett del 1988
 Momentum – album di TobyMac del 2001
 Momentum – album di Joshua Redman del 2005
 Momentum – album di Dave Burrell del 2006
 Momentum – album di Neal Morse del 2012
 Momentum – album dei DGM del 2013
 Momentum – album di Jamie Cullum del 2013
 Momentum – album dei Charged GBH del 2017
 Momentum – album dei Calibro 35 del 2020